Анато́лий Дми́триев:
 Дмитриев, Анатолий Алексеевич (1925—1993) — генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР.
 Дмитриев, Анатолий Васильевич (1934—2018) — советский и российский социолог, член-корреспондент РАН.
 Дмитриев, Анатолий Никодимович (1908—1978) — советский музыковед, профессор Ленинградской консерватории.
 Дмитриев, Анатолий Фёдорович (род. 1938) — советский и российский биолог, профессор Ставропольского аграрного университета.